Airdrieonians FC (1878), Schotse voetbalclub uit Airdrie tot 2002.
 Airdrieonians FC (2002), Schotse voetbalclub uit Airdrie sinds 2002.